Центральный университетский городок Государственного автономного университета Мехико () — главный кампус Национального автономного университета Мексики, расположен в районе Койоакан мексиканской столицы Мехико.

Спроектирован в стиле модернизма архитекторами Марио Пани и Энрике дель Мораль, Доминго-Гарсиа Рамосом, Армандо Франко Ровиром и другими. Строительство велось с 1949 по 1952 гг. Состоит из более чем 40 факультетов и институтов, культурного центра, центральной библиотеки и нескольких музеев. Занимает площадь 177 га. Здания ректората и библиотеки украшены фресками известных представителей мексиканской монументальной живописи Хосе Давида Альфаро Сикейроса и Хуана О’Гормана. На территории городка находится главный олимпийский стадион игр 1968 года, в украшении которого участвовал Диего Ривера.

Включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году как «восхитительный образец модернизма XX в., иллюстрирующий взаимопроникновение урбанизации, архитектуры, строительной технологии, пейзажной архитектуры и искусства их сочетания с элементами мексиканских традиций».

Ближайшие станции метро — «Универсидад» и «Копилько».

Галерея

См. также 
 Университетский музей современного искусства

Примечания

Ссылки 

Всемирное наследие в Мексике
Национальный автономный университет Мексики